The Force peut désigner :
 The Force, un film vidéo de Mark Rosman sorti en 1994 ;
 The Force, un film documentaire américain réalisé par Peter Nicks et sorti en 2017 ;
 The Force, un téléfilm de 1994 de Lou Antonio ;
 The Force, une émission télévisée australienne ;
 The Force, un album de Kool and the Gang de 1977.